Ohey is een plaats en gemeente in de provincie Namen in België. De gemeente telt iets meer dan 5.000 inwoners en ligt op een hoogte van 259 meter.

Kernen

Deelgemeenten

Aangrenzende gemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwonersaantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Buurtspoorwegen 
Door de kruising van twee buurtspoorweglijnen was dit dorp een belangrijk knooppunt en was er een stelplaats/station in het dorp, waarvan het gebouw nog steeds te zien is.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Ohey

Externe link 
 Gemeente Ohey

 
Plaats in Namen (provincie)